Duitsland:
Mühlheim am Bach, een Stadtteil van Sulz am Neckar in de deelstaat Baden-Württemberg
Mühlheim am Main, een stad in de deelstaat Hessen
Mühlheim an der Donau, een stad in de deelstaat Baden-Württemberg
Mühlheim an der Eis, een plaats in de gemeente Obrigheim in de deelstaat Rijnland-Palts
Mühlheim (Beieren), een plaats in gemeente Mörnsheim de deelstaat Beieren

Oostenrijk:
Mühlheim am Inn, een gemeente in de deelstaat Opper-Oostenrijk